Le tournoi de tennis de Doha 2011 se déroule du 3 au . Il met aux prises les deux premiers mondiaux, Rafael Nadal et Roger Federer, ainsi que le tenant du titre, Nikolay Davydenko.

Faits marquants 

 Il s'agit de la première édition depuis l'inauguration du tournoi en 1993, où les quatre têtes de série se retrouvent dans le dernier carré. Cette année-là avait vu s'opposer Stefan Edberg (), Goran Ivanišević (), Boris Becker () et Andreï Cherkasov ().
 Rafael Nadal explique sa défaite en demi-finale par des problèmes de santé. Nikolay Davydenko, son vainqueur, reconnaîtra en interview que l'Espagnol n'était pas dans sa forme habituelle.
 Rafael Nadal remporte pour la troisième fois le double (2005, 2009, 2011), devenant ainsi, avec Roger Federer qui empoche cette année le titre en simple, le joueur le plus titré du tournoi (simple et double confondus), sans jamais avoir réussi à le remporter en simple.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Doha
ATP 2011
Sport au Qatar en 2011
Tennis en janvier 2011